Der Verein Gelb-Schwarz-Casino München e. V.  ist ein Tanzsportverein aus München.

Der Fokus des Vereins liegt auf Turniertanz der Standardtänze und Lateinamerikanischen Tänze. Darüber hinaus setzt der Tanzsportclub seit 2011 das Konzept der „Erlebten Integrativen Sportschule“ (EISs) um.

Geschichte

Vereinsgründung 
1924 wurde der Tanzsportclub Gelb–Schwarz–Casino München von Fritz Neuroth gegründet. Mit dieser Vereinsgründung sollten sowohl der gesellschaftliche Aspekt des Tanzes als auch der Sport gleichmäßig unterstützt werden. In den 1920er und 1930er Jahren wurde aus dem GSC ein Verein, der dank der Beziehungen zum Königshaus zu einem exklusiven Gesellschaftsclub avancierte und seinen Veranstaltungen in der Bar des Regina-Palast-Hotels durchführte.

Von 1934 bis 1937 wurden Kitty Böhm (geborene Bößl) und ihre Partner Seppl Weiß und Walter Lottersberger mehrfach Deutsche Meister, Vize-Weltmeister und Europameister.

Bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs richtete das GSC bekannte Turniere aus, darunter die bayerische Meisterschaft und die Europameisterschaft, 1939 auch die Weltmeisterschaft im Deutschen Theater in München.

Wiedergründung 
Nach Kriegsende gründete Neuroth den Verein neu. 1952 wurde erstmals der Ball der Nationen veranstaltet. Er findet bis heute jedes Jahr in der Ballsaison im Deutschen Theater statt. 1970, 1990 und 1993 veranstaltete der Verein die Formationsweltmeisterschaften in der Olympiahalle München.

Das GSC hat sich mehrfach verändert. Der Verein ermöglichte auch eine Mitgliedschaft von Personen, die nicht Mitglieder der gehobenen Gesellschaftsschichten waren. Peter und Hanni Neubeck sowie Joachim Kordon mit Christa Breunig wurden mehrfach Welt- und Europameister. Mitte der 1970er Jahre entstand das erste eigene Clubheim in der Schwanthalerstraße 11. 1997 zog der Verein wegen Platzmangel in die Sonnenstraße 12 um, wo bessere Trainingsmöglichkeiten bestanden.

Das GSC bietet seit 2011 das Konzept der „Erlebten Integrativen Sportschule“ (EISs) an. Hier sollen die sportlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie die soziale Kompetenz durch integrative Gruppenbildung geschult und gefördert werden. In zwei Gruppen werden Standard- und Lateintanz für Behinderte sowie Hip-Hop für Gehörlose unterrichtet. Diese Gruppe mit der gehörlosen Trainerin Kassandra Wedel wurde bei der offenen Deutschen Meisterschaft Para HipHop 2012 Deutscher Meister der HipHop Formationen. Die Trainerin selbst holte noch zwei weitere Titel: Deutsche Meisterin HipHop Solo Girls und Deutsche Meisterin HipHop Duos (zusammen mit Cora Friebl).

Tanzsportliches Angebot 
 Turniertanz Latein
 Turniertanz Standard
 Breitensport für Erwachsene von Einsteigern bis Fortgeschrittenen
 Inklusionssport
 Erlebte Integrative Sportschule (EISs)
 HipHop (für Gehörlose und Hörende)
 Fitness für Tänzer
 Eigener Fitnessraum

Veranstaltungen 
 „Ball der Nationen“ mit Europapokal Seit 1952 jährlich stattfindendes Einladungsturnier mit der Weltspitze des Tanzsports. Veranstaltungsort: Deutsches Theater München

Tanzsportliche Erfolge

Finalisten und Semifinalisten bei Weltmeisterschaften

Finalisten und Semifinalisten bei Europameisterschaften

Finalisten bei Deutschen Meisterschaften / Deutschland-Cup / Deutschlandpokal

Finalisten bei Süddeutschen Meisterschaften

Bayerische Meister

Weblinks 
 Website des Clubs

Munchen
Sportverein (München)